L'expression « cathédrale de Halifax » peut désigner :
 la cathédrale de Tous-les-Saints de l’Église anglicane du Canada,
 la basilique-cathédrale Sainte-Marie de l’Église catholique.

Halifax